Ел Орконсито има више значења:

 Ел Орконсито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Орконсито (Таско де Аларкон), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Орконсито (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику